Krepper ist der Familienname folgender Personen:

 Magnus Krepper (* 1967), schwedischer Schauspieler 
 Mike Krepper (1951–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sanna Krepper (* 1972), schwedische Schauspielerin 

Siehe auch:
 Krebber